Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі щасливого лузера Коко Вандевей з рахунком 7–5, 6–3. Це був перший повністю американський фінал Туру WTA після Чемпіонату Туру WTA 2009 і перший після турніру в Лос-Анджелесі 2004 року.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Серена Вільямс (переможниця)
  Маріон Бартолі (чвертьфінал)
  Домініка Цібулкова (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (2-ге коло)
  Яніна Вікмаєр (півфінал)
  Шанелль Схеперс (чвертьфінал)
  Петра Мартич (знялась)
  Марина Еракович (2-ге коло)
  Сорана Кирстя (півфінал)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Кваліфікувались 

 щасливий лузер 
  Алекса Ґлетч
  Коко Вандевей
  Чжен Сайсай

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Bank of the West Classic
2012